Лен — адміністративна одиниця Швеції.
 Лен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Лен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура.
 Лен (феод)  або Військовий лен  — спадкове земельне володіння, за яке потрібно було нести службу, переважно військову. Бенефіцій, що передався у спадок.
 Лен (гірнича міра) – давня німецька гірнича міра

Див. також 
 Лень Олексій — український баскетболіст